Joël Vermin, född 5 februari 1992, är en schweizisk professionell ishockeyspelare som är kontrakterad till NHL-organisationen Tampa Bay Lightning och spelar för deras primära samarbetspartner Syracuse Crunch i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat på lägre nivå för SC Bern i Nationalliga A (NLA).

Vermin draftades i sjunde rundan i 2013 års draft av Tampa Bay Lightning som 186:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Joel Vermin, Lightning – Stats – NHL.com
Joël Vermin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Joël Vermin hockey statistics and profile at hockeydb.com
Joel Vermin Alexandre Grenier – Player profile at The Hockey News

Schweiziska ishockeyspelare
Spelare i Tampa Bay Lightning
Spelare i SC Bern
Spelare i Syracuse Crunch
Schweiziska idrottare under 2000-talet
Personer från kantonen Bern
Levande personer
Födda 1992
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare valda av Tampa Bay Lightning i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Schweiz
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022